La Monjoia (Moià), masia del terme municipal de Moià (Moianès)
 La Monjoia (Aguilar de Segarra), muntanya al terme municipal d'Aguilar de Segarra (Bages)
 Turó de la Monjoia o Turó de la Monja, muntanya situada en el terme municipal de Castellolí (Anoia)
 Serrat de la Monjoia, muntanya al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau (Osona)
 Observatori de la Montjoia, observatori astronòmic de Sabadell.